Ива́н Вави́лин:
 Вавилин, Иван Михайлович (1911—1975) — коми советский поэт.
 Вавилин, Иван Николаевич (1926—2008) — Герой Социалистического Труда.